Cupa UEFA 1992-1993 a fost câștigată cu 6-1 de Juventus contra lui Borussia Dortmund

Turul unu preliminar 

|}

Turul doi preliminar 

|}

Turul trei preliminar 

|}

Sferturi de Finală 

|}

Semifinale 

|}

Finală 

|}</div>

Sezoanele Cupei UEFA
1992 în fotbal
1993 în fotbal